Давид Азулай (; род. 5 мая 1954 года, Марокко — 30 октября 2018) — израильский политик, депутат кнессета (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 созывы), заместитель министра внутренних дел в двадцать девятом правительстве Израиля, министр по делам религий в тридцать четвёртом правительстве Израиля.

Биография 
Давид Азулай родился в Марокко, в 1963 году репатриировался в Израиль. Среднее образование получил в иешиве. В период с 1993 по 1996 год он работал заместителем мэра, а затем мэром окружного муниципалитета Нахаль Ирон. В течение трёх каденций был членом городского совета Акко.

По профессии — учитель. Проходил службу в Армии обороны Израиля, был военным санитаром. Член партии «ШАС». В 1996 году был впервые избран в кнессет. Вошёл в ряд парламентских комиссий (комиссия по вопросам этики, комиссия по борьбе с наркотиками, комиссии по образованию и культуре, а также комиссии по назначению мусульманских судей).

В правительстве, сформированном Ариэлем Шароном в 2001 году, занял пост заместителя министра внутренних дел Израиля, занимал этот пост с небольшим перерывом (на полторы недели партия «ШАС» покидала правительство).

Переизбирался в кнессет 15-го, 16-го и 17-го созывов.

В кнессете 18-го созыва вошёл в состав финансовой комиссии, комиссии по экономике и комиссии по назначению мусульманских судей. Был назначен председателем комиссии по обращениям граждан.

Азулай жил в Акко, был женат, имел четверых детей.

Умер 30 октября 2018 года после длительной борьбы с раком. Болезнь также вынудила его уйти из Кнессета в начале года.

Примечания

Ссылки 
 
 

Муниципальные депутаты Израиля
Депутаты кнессета от партии ШАС
Депутаты кнессета XX созыва
Депутаты кнессета XIX созыва
Депутаты кнессета XVIII созыва
Депутаты кнессета XVII созыва
Депутаты кнессета XVI созыва
Депутаты кнессета XV созыва
Депутаты кнессета XIV созыва
Председатели комиссии кнессета по внутренним делам и защите окружающей среды
Председатели комиссии кнессета по обращениям граждан